Ropa steht für:
 Gmina Ropa, eine Gemeinde in Polen
 Ropa (Wisłoka), ein Fluss in Polen
 Ropa Maschinenbau, einen Hersteller von Landmaschinen